Trachydoras är ett släkte av fiskar. Trachydoras ingår i familjen Doradidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Trachydoras